Geografie:
Alm (Noord-Brabant), een rivier in Noord-Brabant
Almen (Nedersaksisch: Alm), een dorp in de gemeente Lochem in Gelderland
Alm (Oostenrijk), een rivier in Oostenrijk
Maria Alm, een gemeente in Oostenrijk

Overige:
alm (weide), in het algemeen "bergweide", specifiek: "een grazige hoogvlakte in de Alpen"
Seiser Alm (Italiaans: Alpe di Siusi), de meest uitgestrekte bergweide van Europa, 2 km hoog in Zuid-Tirol in het noorden van Italië
Alm La Tza de Commune, de hellingen en boerenstal 2256 m hoog boven de Val di Ollomont in de Italiaanse Alpen
Alm, sinds 1926 de traditionele naam van de SchücoArena, een voetbalstadion in de Duitse stad Bielefeld op een voormalige bergweide
Station Almere Centrum

ALM kan verwijzen naar:
ALM (automerk), een voormalig Frans automerk, vermoedelijk opgegaan in Renault
 ALM, in dr. A.L.M., afkorting van een historische oorspronkelijk middeleeuwse academische titel Artium Liberalium Magister, ook L.A.M. (Liberalium Artium Magister), Meester in de (zeven) vrije kunsten. Zie doctor.
Station Alnmouth (stationscode: ALM), een station tussen Alnmouth en Alnwick aan de East Coast Main Line in Engeland
Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij, opgericht door de KLM in 1964, failliet verklaard in 2001
Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, een archeologisch openluchtmuseum in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Asset-liability management, een term voor financiële risicobeheersing in de beleggerswereld
Application Lifecycle Management, Een gestandaardiseerde aanpak voor het beheer van applicaties gedurende hun gehele levenscyclus.
AG2R La Mondiale, de UCI-code van het team is ALM.